Gallus – genere di uccelli a cui appartiene il pollo domestico
 Jacobus Gallus – compositore del tardo Rinascimento
 Coro Jacobus Gallus – coro il cui nome è ispirato al compositore
 Gallus – quartiere di Francoforte sul Meno
Gallus – stable di wrestling